Соймонов, Фёдор Иванович — имя двух видных деятелей Российской империи из рода Соймоновых.
 Соймонов, Фёдор Иванович (1692—1780) — российский навигатор, в дальнейшем губернатор и исследователь Сибири, сенатор.
 Соймонов, Фёдор Иванович (1800—1854) — российский военачальник, генерал-лейтенант, участник Крымской войны.